Па́вел Васи́льевич Си́монов:
 Симонов, Павел Васильевич (1912—1987) — советский партийный деятель, первый секретарь обкома ВКП(б) Еврейской АО.
 Симонов, Павел Васильевич (1926—2002) — советский и российский академик, психофизиолог, биофизик и психолог.